

Населені пункти та їхні частини
 Коморники — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Коморники — село в гміні Польковіце Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморники — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморники — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморники — село в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Коморники — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Коморники — село в гміні Барглув-Косьцельни Августівського повіту Підляського воєводства
 Коморники — село в гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — село в гміні Дзялдово Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коморники — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Коморники — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Коморники — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Коморники — частина міста Скаржисько-Каменна в Скаржиському повіті Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Закосьцеле в гміні Джевиця Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — частина села Ґліна-Мала в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — частина села Буковець-Опочинський в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — частина села Майдув у гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — частина села Руда-Велика в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — частина села Садек у гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — частина села Ясенець-Мазяже в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — частина села Хамськ у гміні Журомін Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Коморники — частина села Ґана в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Коморники — частина села Копкі в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Коморники — частина села Воля-Жечицька в гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Коморники — частина села Пшевротне в гміні Ґлоґув-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Коморники — частина села Цикажев-Полудньови в гміні Миканув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Коморники — частина села Збори в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Коморники — частина села Шалас у гміні Заґнанськ Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Вшахув у гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Каменна-Воля в гміні Стомпоркув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Козув у гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Нескужув-Старий в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Руда в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Домброва в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Скоркув у гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Цисовник у гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Сноховиці в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Калкув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Любеня в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Ґрабкув у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Правенцин у гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Майкув у гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Ґарбач у гміні Васнюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Броди в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Адамув у гміні Смикув Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — частина села Заборовиці в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Коморники — колонія в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Коморники — осада в гміні Уязд Стшелецького повіту Опольського воєводства
 Коморники — осада в гміні Мельно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки